Prima pagina – la facciata principale di un giornale che contiene le notizie di maggior rilievo, 
Prima pagina – commedia di Ben Hecht e Charles MacArthur del 1928
Prima pagina – film di Billy Wilder del 1974, ispirato alla commedia del 1928.
 Prima pagina – musical che ripropone la commedia del 1928 a Broadway nel 1969 interpretata da Robert Ryan
 Prima pagina – trasmissione radiofonica di Rai Radio Tre
 TG5 Prima Pagina – edizione mattuttina del TG5.